Церковь Рождества Пресвятой Богородицы () — православный храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы в городском посёлке Новоельня Дятловского района Гродненской области Белоруссии, памятник архитектуры второй половины XIX века. Церковь расположена на юго-западной окраине городского посёлка. Построена в 1876—1879 годах из кирпича по проекту архитектора А. Лозинского на месте сожжённой церкви. Храм относится к Дятловскому благочинию Новогрудской епархии Белорусской православной церкви. Входит в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь.

История 
В 1872 году члены Новоельнянского попечительства ходатайствуют о строительстве церкви перед гродненским церковно-строительным присутствием: «Давно мы имеем необходимую нужду в новой церкви. Более десятка лет после того как сгорела от громового удара наша деревянная церковь мы должны были ходить на богослужение в ближайшую Дворецкую церковь… Мы в 1864 году устроили на свои скудные средства маленькую кладбищенскую церковь, покрыта соломой». В ходатайстве далее просят построить если не каменную, то хотя бы деревянную церковь. Ходатайство было удовлетворено, и в 1876—1879 годах на месте сожжённой возводится новая каменная церковь по проекту архитектора А. Лозинского.

В Гродненском православно-церковном календаре 1899 года описывается как каменная церковь с каменной колокольней, обнесённая деревянной оградой. Церковь построена в 1878 году на месте бывшей деревянной церкви, поставленной в 1755 году, которая сгорела в 1847 году. При церкви было основано церковно-приходское попечительство, работали две школы в Ведровичах и Новоельне с 84 учащимися мальчиками и 11 девочками. Настоятелем храма был Александр Дубинский, рукоположённый 2 июля 1895 года.

В состав прихода входили сёла Новоельня, Охоняны, Ведровичи, Ворокомщина, Корица, Лижейки, Новосёлки, Рабки, Селивонки, Толкуны. К церкви принадлежало 1702 прихожанина: 814 мужчин и 888 женщин.

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21 сентября 2010 года № 1351 церковь внесена в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь как историко-культурная ценность регионального значения (категория 3).

Архитектура 
Церковь Рождества Пресвятой Богородицы является памятником архитектуры русского стиля. Состоит из кубовидного объёма молитвенного зала под пологой четырёхскатной крышей, прямоугольной трапезной (колокольня над ней была разрушена) и апсиды. На крыше — луковичный купол на восьмигранном барабане. Над входом и апсидой — маковки. Арочные оконные проёмы и круглые люкарны боковых фасадов объединены в 2 яруса общим килевидным наличником. Килевидными арками решены входные порталы трёх папертей и обрамления арочных оконных проёмов. Декор фасадов включает пилястры, профилированные карнизы, аркатурные фризы, ниши. Зал церкви перекрыт цилиндрическим сводом на подпружных арках.

Примечания

Литература 
 Збор помнікаў гісторыі і культуры Беларусі. Гродзенская вобласць / АН БССР. Ін-т мастацтвазнаўства, зтнаграфіі і фальклору; Рэдкал.: С. В. Марцэлеў (гал. рэд.) і інш. — Мн.: БелСЭ, 1987. — С. 336. — 371 с.: іл.
 Памяць: Дзятлаўскі раён. Мінск: Універсітэцкае, 1997, С. 362.
 Праваслаўныя храмы Беларусі / А. М. Кулагін, З. Э. Герасімовіч, У. П. Свентахоўскі. — Мн., БелЭн, 2007. — 653 с. — 2000 экз. ISBN 978-985-11-0389-4.
 Гродненский православно-церковный календарь. Православие в Брестско-Гродненской земле в конце XIX века, издание второе, Воронеж 1899 г.
 Памятные книжки Гродненской губернии на 1866, 1867, 1869, 1874, 1877, 1882, 1890, 1892, 1896, 1897, 1902, 1904, 1906, 1908, 1909, 1912, 1915 годы.

Ссылки 
 Церковь Рождества Пресвятой Богородицы в Новоельне на сайте Radzima.org
 Церковь Рождества Пресвятой Богородицы в Новоельне на сайте Глобус Беларуси 

Новоельня
Новоельня
Новоельня
Новоельня